Mirapeish ist der okzitanische Name folgender Orte in Frankreich:
 Mirepeix im Département Pyrénées-Atlantiques
 Mirepoix im Département Gers